Csányi ist der Familienname folgender Personen:

 György Csányi (1922–1978), ungarischer Leichtathlet
 János Csányi (* 1931), ungarischer Opernsänger (Tenor)

 Valéria Csányi (* 1958), ungarische Dirigentin